Goldfinger kan betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

Personen
 Ernő Goldfinger, Hongaars-Brits architect

James Bond
 Een James Bondfilm, zie Goldfinger (film)
 Een James Bondboek, zie Goldfinger (roman)
 De soundtrack bij de film, zie Goldfinger (soundtrack)
 Een liedje van Shirley Bassey, zie Goldfinger (nummer)
 Een personage: Auric Goldfinger, de schurk uit het boek en de film en tevens de persoon waar het lied over gaat.

Overige
 Een voormalige discotheek in Rosmalen, zie Goldfinger (discotheek)
 Een punkband uit de Verenigde Staten: Goldfinger (band)